Трка на 3.000 метара са препрекама у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 15. и 18. јула 2022. године на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. бранио је Консеслус Кипруто из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовао је 41 такмичар из 21 земље.

  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (4)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 3.000 м препреке за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих атлетичара 2022. године на 3.000 метара са препрекама, пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2022. године. У финале пласирани су по 3 првопласирана из сваке од 3 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. године са почетком у 19:20 по локалном временом.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 3.000 метара препреке на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном